Евге́ний Ви́кторович Приго́жин () — российский предприниматель, руководитель и собственник российской группы компаний «Конкорд», создатель ЧВК «Вагнер». Считается одним из друзей президента России Владимира Путина.  Герой Российской Федерации. Герой ДНР и Герой ЛНР.

Контролирует группу Вагнера — поддерживаемую российским правительством структуру наёмников, которые участвуют в военных конфликтах в Африке, Сирии, Украине и других регионах мира, а также компании, обвиняемые во вмешательстве в выборы в США в 2016 и 2018 годах (Агентство интернет-исследований и другие). Согласно расследованию Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, операции Пригожина тесно связаны с Министерством обороны России и ГРУ. Компания «Конкорд» занималась в России организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище «повар Путина». Издание «Деловой Петербург» в своём «Рейтинге миллиардеров» 2019 года поставило Е. В. Пригожина на 72-е место, оценив его состояние в 14,6 млрд рублей. В 2016 году вошёл в список 30 самых влиятельных людей Санкт-Петербурга по версии издания «Город 812».

Пригожин получил известность как создатель «ботоферм». С 2016 года находится под санкциями США, с 2020 года — под санкциями Евросоюза и Великобритании, с 2022 года — Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии. В июле 2022 года Госдепартаментом США была объявлена награда в 10 млн долларов за информацию о Е. В. Пригожине и ещё 12 сотрудниках «Агентства интернет-исследований» в связи с вмешательством в политические и избирательные процессы в США. ФБР предлагает вознаграждение до 250 тысяч долларов за помощь в его аресте.

В 2022 году во время российского вторжения на Украину Пригожин лично посещал российские колонии с целью вербовки заключённых в ЧВК «Вагнер» для участия в войне с Украиной.

В конце 2022 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности назвал Пригожина человеком года в области организованной преступности и коррупции.

Биография

Происхождение 
Родился 1 июня 1961 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). 

В 1977 году окончил спортивную школу-интернат № 62 (современный колледж Олимпийского резерва № 1). Занимался лыжными гонками, к которым его приучил отчим — тренер по лыжному спорту Самуил Фридманович Жаркой..

29 ноября 1979 года, когда Евгению было 18 лет, Куйбышевский суд города Ленинграда приговорил Е. В. Пригожина к 2 годам условно по ст. ст. 15 и 144 ч. 2 УК РСФСР («кража»), а в 1981 году, когда Пригожину было 20 лет Ждановский суд Ленинграда приговорил его к 13 годам лишения свободы по статьям УК РСФСР «кража», «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». В 1988 году он был помилован и в 1990 году вышел из колонии-поселения.

По данным РБК, Е. В. Пригожин окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт по специальности «провизор-фармацевт». Однако сам Пригожин в одном из интервью сообщил, что обучение в этом институте он не завершил.

Предпринимательская деятельность 
В 1990 году организовал в Ленинграде сеть по продаже хот-догов. 

В 1993 году стал управляющим сети супермаркетов «Контраст». 

К 1995 году сеть выросла до 10 магазинов. В 1995 году Пригожин открыл бар-магазин «Винный клуб» на Васильевском острове. 

В декабре 1996 года вместе с партнёрами открыл первый в Петербурге элитный ресторан «Старая таможня» в здании Зоологического института РАН. Вложенные 350 тыс. долларов вернулись через пять месяцев, к концу года был заработан первый миллион долларов. В 1996 году открыл кейтеринговое направление — компанию «Конкорд Кейтеринг».

Весной 1998 года Пригожин открыл ресторан «New Island», ставший популярным местом у финансовой и политической элиты. 

Летом 1999 года в нём встречались Сергей Степашин и глава-распорядитель МВФ Мишель Камдессю, в 2001 году на борту «New Island» проходил ужин президентов России и Франции Владимира Путина и Жака Ширака. Здесь в мае 2002 года Владимир Путин принимал Джорджа Буша-младшего, осенью 2003 года Путин отмечал на судне день рождения.

С 2002 года по 2012 год развивал сеть быстрого питания «Блин! Дональтс». На открытии одного из ресторанов в 2003 году присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев и президент Чили Рикардо Лагос. Сеть была ориентирована на широкие слои населения, предлагая «русский фастфуд», в том числе получивший известность «квадрососисон», и к 2008 году выросла до 10 заведений, послужив основой для создания Пригожиным формата комбинатов питания.

С 2000-х годов участвует в строительных проектах. 

С 2010 года компания, принадлежащая жене Пригожина, арендует Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы». После реконструкции в нём разместился «Магазин купцов Елисеевых». 

Летом 2016 года компания добилась права приватизировать здание за 740 млн рублей.

В 2018 году Владимир Путин в интервью журналистам (Мегин Келли из NBC и Армину Вольфу из ORF) подтвердил, что лично знаком с Пригожиным, но отрицал его связь с государством, сравнив Пригожина с предпринимателем Джорджем Соросом.

В районе Лахты компания «Конкорд» возвела жилой комплекс «Северный Версаль» из 45 трёхэтажных домов в стиле архитектуры Петербурга XVIII—XIX веков со своей парковой зоной. Проект особо отмечал первый губернатор Петербурга Владимир Яковлев. В 2016 году издание «Фонтанка.ру» писало, что комплекс дополнительно огородил территорию площадью 7,5 га и тем самым закрыл проход к Лахтинскому разливу, что является противозаконным.

В 2008 году компания Евгения Пригожина получила участок рядом с парком 300-летия Петербурга для строительства Центра водного туризма на Приморском проспекте. В 2011 году компания подала иск к Правительству города, требуя признать незаконным затягивание выделения участка. В 2012 году суды трёх инстанций подтвердили права инвестора. К марту 2016 года компания возвела комплекс «Лахта Плаза» из шести жилых зданий общей площадью 41,9 тыс. м².

В 2011 году «Конкорд» получил разрешение на строительство «медико-реабилитационного центра» площадью около 56 тыс. м². В 2015 году компания сдала 18 трёхэтажных зданий на 490 апартаментов, 60 трёхэтажных коттеджей, SPA-центр с фитнес-зоной и рестораном.

В июле 2015 года «РБК» писал, что за период c конца 2014 года по середину 2015 года структуры «Конкорда» выиграли тендеры на 10,3 млрд рублей на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны.

Связанная с Пригожиным компания «Мегалайн» получила контракт на 3,3 млрд рублей и с сентября 2015 года строит военную базу в Валуйках Белгородской области. Эта же компания выиграла конкурс на быстровозводимый военный городок за 161,6 млн рублей в поселке Светлом в Омской области.

Осенью 2015 года ряд компаний, которые, как считается, связаны с «Конкордом», выиграли тендеры, которые объявила дочерняя компания Минобороны. По контракту компании должны взять на себя за 26 миллиардов рублей жилищно-коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях.

Всего в 2015 году все компании, связанные с Евгением Пригожиным, по оценке РБК, получили контракты Минобороны на услуги кейтеринга, уборки и строительства на 68,6 млрд рублей.

30 октября 2019 года основной актив Евгения Пригожина — компания «Комбинат питания „Конкорд“» была разделена на две равные части между ним и 27-летней томской юристкой Екатериной Росликовой.

Деятельность в сфере медиа и пропаганды 

С Пригожиным связывали деятельность «Газеты о газетах», чьи сотрудники в 2012—2013 годах занимались «очищением рынка СМИ от вранья и способствованием разоблачению лживых и продажных СМИ». Делалось это через попытки внедрить своих сотрудников в независимые издания и последующую подачу судебных исков против них из-за публикации несуществующих интервью, размещавшихся ранее на рекламной основе. Один из эпизодов, направленный против Forbes, был освещён в программе НТВ «Чрезвычайное происшествие».

Сотрудники фирм Пригожина поставляли еду и обеспечивали охрану для ряда протестных акций 2012 года, с целью сбора информации о будущих акциях и лидерах протестов, а также материалов для документального фильма «Анатомия протеста». Пригожин — один из организаторов критического документального фильма о политической оппозиции «Анатомия протеста» и «фабрики троллей», которую связывают c его компанией «Главсеть» (с июля 2015 года располагалась на ул. Савушкина, 55).

В сентябре 2013 года СМИ стало известно о существовании в Петербурге по адресу улица Савушкина, 55 «Агентства интернет-исследований», также в прессе и иных источниках обозначается как «фабрика троллей», «пригожинские тролли», «ольгинские тролли», «кремлеботы», сотрудники которой занимались размещением постов и комментариев провластной и антиоппозиционной направленности в интернете и соцсетях. В мае 2014 года хакерская группа «Анонимный интернационал» опубликовала данные, согласно которым финансирование осуществлялось структурами Евгения Пригожина.

В последующие годы несколько бывших работников рассказали СМИ о работе в агентстве. Они подтвердили, что ключевыми задачами работников являются написание и размещение провластных постов и комментариев на различных сайтах и форумах, а также дискредитация оппозиционных деятелей. По словам бывшей сотрудницы, агентство работало круглосуточно, с рабочими сменами в 12 часов, заработок сотрудника составлял 40 000 рублей в месяц.

Министерство юстиции США обвинило агентство во вмешательстве в американскую политическую жизнь, включая выборы президента США, начиная с 2014 года. В обвинительном заключении утверждается, что сотрудники агентства, регулярно посещая США, публиковали ложную информацию в соцсетях, размещали политическую рекламу, организовывали уличные акции и вступали в контакт с сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа.

Согласно расследованию журнала РБК в июне 2017 года, Евгений Пригожин может стоять за созданием и финансированием одного из крупнейших в стране медиахолдингов, придерживающегося лояльной позиции по отношению к власти. В мае-июне 2014 года заработало «Федеральное агентство новостей», со временем разросшееся до сети 16 новостных сайтов, известных как «Фабрика медиа». Пресс-служба компании «Конкорда», всячески отрицала какую-либо связь бизнесмена к этим интернет-изданиями.

К февралю 2017 года ежемесячная аудитория изданий достигла 36 миллионов человек, превысив показатели «РИА Новостей» и «Комсомольской правды». В то время система мониторинга «Медиалогия» ставила «Федеральное агентство новостей» на седьмое место по цитируемости среди российских СМИ. Общая численность сотрудников оценивается в 225—250 человек. Весной 2019 года внутри ФАНа появился отдел комментирования, сотрудники которого оставляют комментарии под публикациями СМИ в соцсетях.

4 октября 2019 года Открытые медиа сообщили о создании медиахолдинга «Патриот», в который вошла часть изданий Фабрики медиа («Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика Сегодня» и «Политика Сегодня»). К этому моменту ежемесячная аудитория изданий составляла: 15, 4,4, 3,8 и 0,3 млн читателей. По данным ЕГРЮЛ, в 2018 году общая выручка всех четырёх изданий составила около 300 млн рублей, попечительский совет которого возглавил Евгений Пригожин. Адрес медиахолдинга расположен в жилом комплексе бизнес-класса «Лахта плаза», застройщиком которого является его компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Целью создания холдинга заявлено «максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны и противодействие тем СМИ, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране». Структуру возглавил 35-летний Николай Столярчук — глава ликвидированной в 2018 году прокремлёвской партии «Молодая Россия» и адвокат Фонда защиты национальных ценностей. Общий трудовой штат медиахолдинга составлял 400 человек.

Согласно изданию «The Bell», Пригожин в 2020 году финансировал telegram-канал Рыбарь, который с июня 2020 по август 2021 г. вёл колонку на сайте ФАН, имел там собственный тэг и раздавал комментарии в подкасте «Международный ФАН». Аккаунт прославился в 2022 году в ходе российского вторжения на Украину как провоенный.

В марте 2022 года часть сотрудников Пригожина стали работниками интернет-издания Readovka.

Проспонсировал выход фильмов «Ржев», «Шугалей», «Шугалей-2», «Турист», «Гранит» и «Лучшие в аду». Премьерный показ нескольких картин состоялся на телеканале НТВ. Предположительно на деньги Пригожина снята и картина «Солнцепёк».

ЧВК Вагнера 

Летом 2016 издание «Фонтанка.ру» связывало Евгения Пригожина с руководителем Группы Вагнера — Дмитрием Уткиным. Среди окружения последнего был обнаружен глава службы безопасности одной из фирм предпринимателя Евгений Гуляев. Согласно The Bell, ЧВК финансировалась за счёт доходов от госконтрактов Евгения Пригожина.

В 2014—2015 годах частная военная компания Вагнера участвовала в столкновениях на территориях Донецкой и Луганской областей Украины. С осени 2015 года ЧВК Вагнера принимает участие в сирийской кампании, в частности — участвовала в освобождении Пальмиры. В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

Расследованием деятельности ЧВК Вагнера в ЦАР занимались журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие во время расследования на территории страны. Многие СМИ, общественные деятели и организации (в том числе близкий друг Джемаля Максим Шевченко) связали смерть журналистов с деятельностью Пригожина, который отрицает свою причастность к их убийству. «Досье» и МБХ-Медиа в 2019 году сообщали о готовившемся структурами Пригожина фильме о работе ЧВК в ЦАР, показывающем деятельность группы Вагнера как миротворческую.

Начиная с июля 2022 года ряд СМИ сообщили о посещении тюремных колоний человеком со звездой Героя России, похожим на Евгения Пригожина. Согласно им, он начал вербовочный тур с колоний для бывших силовиков, а затем переключился на учреждения строгого режима. Предприниматель предлагал заключённым принять участие в боевых действиях в составе ЧВК в обмен на помилование, снятие судимости, паспорт РФ и денежные выплаты (100 тыс. в месяц, 5 млн — в случае гибели). После визита вербовщиков заключённых двух колоний в Тульской и Ярославской областях лишили предоставляемой сервисом Zonatelecom связи с окружающим миром. В сентябре 2022 года появилось видео, подтверждающее вербовку заключённых лично Пригожиным, снятое в колонии строгого режима № 6 в Марий Эл.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что структуры Евгения Пригожина внедряются и укрепляют влияние в африканских странах. Утверждалось, что они помогают африканским лидерам — обеспечивая безопасность, поставляя вооружения и оказывая политическое консультирование в обмен на доступ к природным ресурсам и право добычи полезных ископаемых. По информации СМИ, структуры Пригожина вели деятельность в десяти странах континента: Алжире, Ливии, Демократической Республики Конго (ДРК), Нигерии, Эфиопии, Кении, Мадагаскаре, ЦАР, Судане и Анголе. По информации СМИ, политтехнологи, нанятые структурами Пригожина, в частности, активно работали на выборах президентов Мадагаскара и Демократической Республики Конго в 2018 году.

Также структуры Пригожина связывают с подготовкой спецподразделений сирийской армии «Охотники за ИГИЛ» (ISIS Hunters), чьи операции против террористов отличаются крайней жестокостью. В июле 2022 года из-за запроса «Медузы» в адрес Пригожина об участии ЧВК Вагнера в войне России с Украиной попросил председателя Следственного комитета провести проверку и «при наличии оснований» возбудить уголовное дело против редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой и специального корреспондента издания Лилии Яппаровой по статьям о распространении «фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК) и о госизмене (статья 275 УК).

26 сентября 2022 года пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо, в котором Евгений Пригожин подтвердил факт того, что является создателем ЧВК «Вагнер». В качестве даты образования группы он назвал 1 мая 2014 года: её изначальный костяк составляли русские добровольцы, желавшие отправиться в Донбасс. Пригожин заявил, что в предыдущие годы старался не афишировать свою связь с «Вагнером», чтобы не подставить никого из членов группы.

Убийство Евгения Нужина 

В ноябре 2022 года телеграм-канал, аффилированный с ЧВК «Вагнера», опубликовал видео с расправой над заключенным Евгением Нужиным. В ролике мужчина рассказывает, что его похитили из Киева и «будут судить». Затем Нужину разбивают голову кувалдой. Евгений Нужин был завербован в «ЧВК Вагнера» в одной из российских тюрем, где отбывал наказание за убийство, и отправлен на Украину. В начале сентября он сдался в плен. Владелец «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин назвал видеозапись убийства «прекрасной режиссёрской работой», добавив, что убийство было «справедливым». Впоследствии Пригожин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку факта и обстоятельств убийства Нужина, указав при этом в своем заявлении, что оперативный центр ЧВК Вагнера расследует версию событий, согласно которой Нужин «был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы внедриться в ЧВК и создать условия для своей казни». Пригожин также призвал к жестокому обращению с украинскими военнопленными.

ЧВК Вагнер Центр 
В конце октября 2022 года в малоизвестных телеграмм-каналах впервые появилась информация о появлении в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер Центра». Позднее, 29 и 31 октября Евгений Пригожин через свою пресс-службу подтвердил информацию о создании такого центра, а также заявил, что его открытие намечено на 4 ноября 2022 года. Центр расположен в здании бизнес-центра «Морская столица» в Невском районе Санкт-Петербурга.

Сам Пригожин так охарактеризовал миссию центра:«ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной"

Политическая деятельность 
По собственным словам, во время Августовского путча 1991 года Евгений Пригожин был на стороне противников ГКЧП: он вышел в тот день на площадь и «переворачивал троллейбусы, чтобы не вернуть СССР».

СМИ писали о наличии конфликта между Евгением Пригожиным и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым из-за парламентских выборов 2021 года, когда близкие к предпринимателю кандидаты не смогли зарегистрироваться для участия в выборах.

16 апреля 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов опубликовал совместную фотографию с Евгением Пригожиным: на снимке они, облачённые в камуфляж, улыбаются на фоне здания школы № 2 в городе Первомайске Луганской области, захваченном российскими войсками.

В августе 2022 года появился на гражданской панихиде по Дарье Дугиной.

В октябре 2022 года на фоне провалов в российском вторжении на Украину поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова в критике командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

7 ноября 2022 года Евгений Пригожин заявил, что он осуществляет вмешательство в промежуточные выборы в Конгресс США и планирует продолжать это делать. Спикер Госдепартамента США высказал мнение, что Пригожин, вероятно, имел одобрение Путина на подобные высказывания. На Пригожина наложены санкции США за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, с помощью его «Агентства интернет-исследований», которое распространяло дезинформацию и раздор в социальных сетях.

К осени 2022 года основатель Евгений Пригожин стал всё чаще появляться в публичном поле и увеличивать свое влияние в России.

В ноябре 2022 года Евгений Пригожин заявил, что вложил до 2 млрд рублей в предвыборную кампанию мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2019 году. Пригожин, являющийся политическим оппонентом Беглова, заявил, что мэр «всегда был управленцем крайне низкого уровня».

Семья 
Согласно одному из интервью Пригожина от 2018 года, его отец Виктор Евгеньевич Пригожин рано умер. Мать  Виолетта Кировна Пригожина работала в больнице. Родной брат деда Евгения Викторовича — Ефим Ильич Пригожин (1914 - 1999), учёный.

Евгений Пригожин женат. В семье дети: сын Павел, дочь Полина. Сын Павел владеет пятью компаниями, ранее принадлежавшими его матери Любови Валентиновне Пригожиной: ООО «Бета», «Турстатус», ООО «Лахта Парк Премиум», ООО «Лахта Парк» и ООО «Лахта Плаза».

В 2003 году Пригожин вместе с Павлом и Полиной написал книгу сказок «Индрагузик» и издал её тиражом в 1000 экземпляров. Книга не продавалась, а преподносилась в качестве подарка высокопоставленным и известным людям.

По заявлению Евгения Пригожина, его сын Павел прошёл срочную службу в российской армии, а через месяц после её окончания отправился в Сирию в составе ЧВК «Вагнер», в котором состоял по состоянию на сентябрь 2022 года.

Критика и санкции

Обвинения в коррупции с господрядами 
В мае 2017 года Федеральная антимонопольная служба признала, что связанные с Пригожиным компании организовали картельный сговор по контрактам Минобороны на 1,8 млрд рублей и нарушили антимонопольное законодательство.

Однако 8 ноября 2017 года ФАС, признав факт наличия картеля (самого опасного нарушения антимонопольного законодательства), пошла на беспрецедентный шаг, освободив все 5 компаний от административной ответственности.

Партия «Яблоко» в июне 2017 года утверждала, что пять из шести компаний, выигравших контракты на организацию питания детей в московских школах на период до 2019 года, связаны с Евгением Пригожиным. Из общей суммы около 50 миллиардов рублей на эти компании приходится 94 процента от суммы подрядов.

В декабре 2018 года стало известно, что структуры, связанные с Пригожиным, были без проведения конкурса выбраны в качестве субподрядчиков для строительства в Санкт-Петербурге «Судебного квартала» стоимостью в 35,7 млрд рублей.

Согласно расследованию телеканала «Настоящее время», с 2011 года связанные с Пригожиным компании заключили как минимум 5393 госконтракта на общую сумму 209 миллиардов рублей, поставляя питание в учреждения Минобороны, Минздрава, а также в школы и детские сады. Ранее издание The Bell оценивало размер полученных госконтрактов на поставку питания, обслуживание личного состава и строительство для армии РФ за период с 2014 по 2019 год в 149,8 млрд руб., эту оценку предприниматель считал неверной.

29 декабря 2022 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности признал Евгения Пригожина "коррупционером года" в категории "Организованная преступность и коррупция".

Евгений Пригожин — олигарх, который в этом году стал живым символом самых ужасных явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре.

Судебные иски к «Яндексу» о праве на забвение 
В июне 2016 года в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга начался процесс по искам Евгения Пригожина к «Яндексу». Заявитель требовал удалить из поисковика ссылки на 22 публикации, в том числе материалы Фонда борьбы с коррупцией, «Фонтанки.ру» и «Новой газеты», раскрывающие подробности деятельности Агентства интернет-исследований и контрактов с Минобороны. Освещение процесса в СМИ привело к эффекту Стрейзанд. В дальнейшем Пригожин отказался от иска.

В июле 2022 года Яндекс на основании закона о праве на забвение ограничил выдачу результатов по запросам, связанным с Евгением Пригожиным («Пригожин», «Евгений Пригожин», «Пригожин фабрика троллей», «Пригожин ЧВК Вагнера»), из выдачи также исчезли ссылки на ряд материалов про Пригожина, в том числе расследования о его судимостях в молодости и о его связи с российской ЧВК. Зато на первой странице поисковик показывает интервью бизнесмена связанным с ним «Невским новостям» и РИА «ФАН».

Суды с BellingCat 
В феврале 2022 года Пригожин подал иск в Гагаринский районный суд города Москвы, а также в Великобритании к расследовательской группе Bellingcat с требованием удаления и опровержения сведений о связях предпринимателя с ЧВК «Вагнер». В мае лондонский суд отклонил иск Пригожина, это произошло после отказа работавших с ним адвокатов продолжать представлять его в суде из-за возможного нанесения вреда их репутации. 3 июня Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск. В августе Bloomberg сообщило об отправке Пригожиным в Высокий суд в Лондоне «эмоционального письма», в котором он поставил под сомнение независимость судов в Великобритании.

Обвинения в организации преследований оппозиции 
В ноябре 2018 года «мастер чёрного пиара» Андрей Михайлов, работавший на Евгения Пригожина до 2013 года, рассказал журналисту «Новой газеты», что Пригожин в 2013 году организовал избиение в Сочи блогера Антона Грищенко, который писал «про президента нашего, Владимира Владимировича Путина, что-то очень обидное», поручал Михайлову устраивать провокации против Дмитрия Быкова и журнала «Форбс» с целью их дискредитации, а также провокации против компаний, конкурировавших с компаниями Пригожина, с целью их дискредитации. Кроме того, структуры Пригожина, предположительно, организовывали провокации против оппозиционных деятелей, в том числе, против Алексея Навального.

Обвинения в поставке некачественных продуктов в школы 
В декабре 2018 года стало известно о заболевании шигеллезом в детских садах ЮВАО Москвы. По данным госконтрактов, организацией питания в дошкольных учреждениях ЮВАО занимается «Комбинат питания „Конкорд“», принадлежащий Евгению Пригожину.

Данные об установлении заболевания, источнике заражений и ходе расследования были опубликованы 29-31 декабря в СМИ по факту предоставления информации Роспотребнадзором. В ответе Роспотребнадзора на запрос председателя Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы Алексея Венедиктова сообщается, что групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением некачественной молочной продукции, которую поставляет компания «Чаплыгинмолоко». «Предприятие питания „Конкорд“ отказалось от продукции данного поставщика». По данным Роспотребнадзора, было выявлено 127 случаев заражения кишечной инфекцией, из них 57 случаев дизентерии, в семи образовательных учреждениях г. Москвы.

31 января 2019 года на YouTube-канале «Навальный LIVE» вышло первое расследование Любови Соболь о заболевании дизентерией в Московских детских садах и школах. Согласно информации пресс-службы компании «Конкорд» 2 февраля 2019 года Евгений Пригожин встречался с Алексеем Навальным в отеле Sokos в Санкт-Петербурге. 9 февраля Евгений Пригожин рассказал о содержании «встречи», заявив: «Дословно его предложение звучало так: „Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать“ […] После чего Навальный продолжил шантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях города Москвы». В штабе Навального сообщения о встрече были названы фальшивкой и провокацией.

По утверждению Пригожина, 17 февраля состоялась встреча с юристом ФБК Любовью Соболь. Согласно опубликованной в июле 2019 года переписке сотрудников структур Пригожина, информация о встрече Пригожина с Алексеем Навальным является недостоверной, а в подготовке этой новости участвовал непосредственно сам Евгений Пригожин.

18 февраля в интервью «Навальный LIVE» бывшая сотрудница компании «Московский школьник» Наталья Шилова назвала предприятие подразделением «Конкорда». В пресс-службе «Конкорда» опровергли эту информацию. Сам Евгений Пригожин связь с этим комбинатом питания всегда отрицал, хотя владельцем половины «Московского школьника» являлся бывший полицейский, называющий себя начальником службы безопасности «Конкорда».

31 октября Мещанский суд Москвы обязал «Конкорд» выплатить компенсации родителям детей, переболевших дизентерией в московских школах и детсадах зимой 2019 года.

В этом же месяце Пригожин выиграл у Фонда борьбы с коррупцией суд касательно расследования, согласно решению которого ФБК, Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь должны выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей. Из-за проигранного иска Навальный в июле 2020 года объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — «Фонда защиты прав». Пригожин, узнав об этом, пожертвовал ФБК миллион рублей, которые были ему возвращены фондом. В августе 2020 года Евгений Пригожин заключил с комбинатом питания «Московский школьник» договор уступки требования, по которому долг нужно будет выплачивать лично ему.

Санкции со стороны иностранных государств 
20 декабря 2016 года Евгений Пригожин был включён в санкционный список США, введённый из-за роли России в войне на Украине. Комментируя это решение, Пригожин заявил, что равнодушно относится к санкциям, так как его бизнес не связан с Европой и США, а отдыхать он предпочитает в России. В июне 2017 года в расширенный санкционный список были включены компании «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» — управляющая компания холдинга «Конкорд», в который входит несколько ресторанов и сеть бутиков «Музей шоколада». 16 февраля 2018 спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения Евгению Пригожину и ещё 12 российским гражданам по делу о вмешательстве в выборы президента США.

В декабре 2018 года Минфин США ввёл санкции против РИА ФАН (Федеральное агентство новостей) как связанного с Concord Management and Consulting Евгения Пригожина.

В июле 2020 года Минфин США ввёл санкции против трёх российских физических лиц и пяти компаний из России, Судана, Китая и Гонконга как связанных с Пригожиным. Санкции наложены за вмешательство в выборы в США и дела Украины, а также за противозаконную киберактивность.

В сентябре 2020 года Минфин США ввёл санкции против семи организаций из России, Финляндии и Центральной Африканской Республики и восьми граждан РФ, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и действовавших от его имени в ЦАР.

В октябре 2020 года Евросоюз ввёл персональные санкции против Пригожина за тесную связь с действующей в Ливии «ЧВК Вагнера». В июне 2022 года Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобу Пригожина на решение о введении против него санкций.

В феврале 2018 года Окружной суд округа Колумбия (США) выдал ордер на арест Пригожина. Летом 2020 года ФБР включило Пригожина в разыскной список, а в феврале 2021 года пообещало награду в размере 250 тыс. долларов США за информацию, которая поможет его аресту.

В феврале 2022 года Австралия ввела персональные санкции против Пригожина.

В марте 2022 года США ввели санкции против Пригожина, его жены, двоих детей, матери и трёх компаний, аналогичные санкции ввела ранее, 24 февраля 2022 года, Новая Зеландия.

21 апреля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Пригожин внесен в расширенный санкционный список всех стран Евросоюза.

3 марта 2022 года Евросоюз ввёл персональные санкции против его сына Павла.

Награды 
 Высшее звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая звезда» (2022 год).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014 год) — за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении законности, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу
 Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Примечания

Ссылки 

 Империя Пригожина: от котлетки в столовой до наемников в Центральной Африке 
 Он повар Путина. Он тролль Путина. Он миллиардер.  — расследование «Фонда борьбы с коррупцией» о деятельности Евгения Пригожина.
 
 
 
 Искусство войны. Эксклюзивное интервью Евгения Пригожина

Выпускники Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии
Преступники СССР
Помилованные преступники
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Группа Вагнера
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Сутенёры
Владельцы ресторанов
Евгений Пригожин
Персоналии:Пропаганда в России